«Макслайн» — белорусский футбольный клуб из города Витебска. Основан в 1971 году.

История 
Датой начала существования клуба принято считать 12 апреля 1971 года, когда сыграла свой первый матч заводская любительская команда города. 27 января 1983 года городскими энтузиастами было принято решение заявиться в одну из низших региональных зон чемпионата СССР. До 1991 «Днепр» выступал в первенстве БССР. В 1992 дебютировал в Третьей лиге. В 1996 клуб вышел во Вторую лигу, в которой играл до 2005 года. В 2006 в связи с финансовыми проблемами клуб прекратил выступление на профессиональном уровне. С 2006 по 2013 играл в любительском чемпионате Гомельской области. В 2014 году клуб вернулся во Вторую лигу. Из-за банкротства КСУП «Рогачев-МК» в конце 2016 года прекратил свое существование.

В 2020 году под названием «Днепр» как городская команда выступал во Второй лиге и по итогам сезона занял 11-е место.

В октябре 2021 года завоевал право выступать в Первой лиге чемпионата Белоруссии по футболу.

19 мая 2022 года весь тренерский штаб во главе с Филиппом Поляковым ушёл в отставку, а обязанности тренера стал исполнять директор клуба Андрей Иваненко, а также Андрей Фомин. На момент отставки клуб после шести туров в Первой лиге занимал 4-е место в турнирной таблице. Вскоре главным тренером был назначен Леонид Лагун. В июле 2022 года команду возглавил Юрий Пунтус. По итогу сезона 2022 клуб занял 4-е место в турнирной таблице и отправился в стыковые матчи на повышение. По итогу стыковых матчей рогачёвский клуб получил путёвку в Высшую лигу. Сам же клуб стал 43 в истории белорусского футбола, который выходил в Высшую лигу. В ноябре 2022 года Белорусская федерация футбола отказала клубу в лицензировании для участия в высшем дивизионе. Затем директор клуба подал апелляцию по результатам заседания. На следующий день, 30 ноября 2022 года, в АБФФ дали окончательный отказ в лицензировании клуба для участия в Высшей лиге.

В январе 2023 года совета учредителей и спонсоров клуба решил, что клуб продолжит выступать в Первой лиге. В марте 2023 года футбольный клуб сменил прописку, переехав из Рогачёва в Витебск.

Прежние названия 
 1983: «Автомобилист»
 1984—1987: «КСМ»
 1988—1997: «Днепр»
 1998—2000: «Рогачёв»
 2001: «Рогачёв-ДЮСШ-1»
 2002—2006: «Днепр-ДЮСШ-1»
 2007—2013: «РМКК»
 2014—2016: «Рогачёв-МК»
 2017—2020: «Днепр»
 с 2021: «Макслайн»

Основной состав

Статистика выступлений

Чемпионат и Кубок Белоруссии

Эмблема 

Как таковой эмблемы до 2013 года у команды не было. В некоторых периодических изданиях использовался герб или флаг города. В 2013 году Гомельский дизайнер Дмитрий Денисков предложил использовать фанатам эмблему в виде желто-зеленого круга с буквой «Д» в середине и классическим футбольным мячом под ней.

Форма 
Традиционные цвета клуба — зелено-желтые. .

Домашняя форма

Гостевая форма

Стадион 

Собственного стадиона клуб не имеет. Все домашние игры команда проводит на стадионе «ДЮСШ-1», который находится в собственности Рогачевского исполнительного комитета. После реконструкции 2016 года вместимость стадиона сократилась с 7000 до 5400 человек.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуба
 Профиль клуба на teams.by
 Официальная страница клуба в ВКонтакте
 Профиль клуба «Днепр» (Рогачёв) в газете «Все о Футболе», 2003 год

Футбольные клубы Белоруссии
Рогачёвский район
Рогачёв